De Davis Cup 2015 wereldgroep play-offs zal uitmaken welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2016. De acht verliezende teams van de eerste ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones komen uit in de play-offs. Door loting wordt bepaald welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land spelen.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de wereldgroep in 2016:

Vanuit Wereldgroep
  
  
 
  
  Vanuit Amerikaanse zone - Groep 1

 
 

 Vanuit Aziatische/Oceanische zone - Groep 1

 
 

 Vanuit Europese/Afrikaanse zone - Groep 1
 
 
 
 

Dikgedrukt geeft aan dat het land zich heeft geplaatst voor de Davis Cup 2016 Wereldgroep.

Play-offs resultaten

India vs. Tsjechië

Zwitserland vs. Nederland

Rusland vs. Italië

Oezbekistan vs. Verenigde Staten

Colombia vs. Japan

Dominicaanse Republiek vs. Duitsland

Brazilië vs. Kroatië

Polen vs. Slowakije

Play-offs
2015